Puerto Rondón kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Puerto Rondón (ort), Arauca, 
 Puerto Rondón (kommun), Arauca,